Средневековая ирландская историческая традиция основывалась на идее того, что начиная с древних врёмен, Ирландией управлял Верховный король (ирл. Ard Rí). Такие компиляции, как «Книга захватов Ирландии» (Lebor Gabála Érenn), а также относящиеся уже к более позднему периоду (раннее Новое Время) «Анналы Четырёх мастеров» (Annals of the Four Masters) и «История Ирландии» (Foras Feasa ar Éirinn) Джеффри Китинга прослеживали линию Верховных королей с древнейших времён.

В древнеирландских законах нет прямых данных о таком учреждении, и некоторые учёные теперь полагают, что это — псевдоисторическая конструкция, созданная в VIII веке н. э., проецирование в отдалённое прошлое политической единицы, которая не существовала в действительности до эпохи Маэл Сехнала, сына Маэл Руанада (Máel Sechnaill mac Máele Ruanaid) в IX веке н. э.

Таким образом, традиционный список Верховных королей Ирландии — смесь факта, легенды, беллетристики и пропаганды. Правителей, упоминающихся до V века н. э., вообще считают легендарными, а титул как таковой ранее IX века принято считать анахронизмом.

Короли в «Видении Конна» (Baile Chuind) 
«Видение Конна» (точнее, «Безумие Конна», Baile Chuind), также «Безумие призрака» — древнеирландская сага, сохранившаяся в рукописях XIV—XVI веков, и предположительно составленная в VII веке. Другой, более поздний вариант, известен под названием «Безумие призрака» (Baile an Scáil). В виде пророчества, произнесённого божеством Лугом перед королём Конном Ста битв, представлен список ирландских королей от самого Конна (по легенде — II век н. э.) до начала VIII века.

Сводные списки

Древнейшие правители Ирландии 

«Книга захватов Ирландии» (Lebor Gabála Érenn), датируемая XI-XII веками, перечисляет Верховных Королей с отдалённой старины до времени завоевания Ирландии Генрихом II в 1171 году. В ней утверждается, что титул «Верховный Король» был введён Фиром Болгом, и за их девятью королями названы девять королей Племён богини Дану. И тех и других причисляют к богам. После завоевания Ирландии Сыновьями Миля (говорившими на гойдельском языке) титул Верховного Короля оспаривался в течение многих столетий между различными потомками Эбер Финна и Эремона, которые были сыновьями Миля. Разнобой в версиях наблюдается перед началом правления Туатала Техтмара. Короли династий, основанных Туаталом, были описаны другими редакторами. Более поздние редакции Lebor Gabála попытались синхронизировать ирландскую хронологию с правлениями правителей Ассирии, Персии, Птолемеева Египта и римских императоров. 

Более поздние работы, такие как «Анналы Четырёх мастеров» (Annals of the Four Masters) и «История Ирландии» (Foras Feasa ar Éirinn) Джеффри Китинга продолжали эту традицию ирландского летописания. Хронология Китинга, основанная на периодах правления королей, более длинная, чем синхронизированная хронология Lebor Gabála, а хронология Annals of the Four Masters еще длинней.

 LGE: синхронизированные даты от Lebor Gabála Érenn
 FFE: хронология, основанная на длине срока правления у Джеффри Китинга («Foras Feasa ar Éirinn»)'
 AFM: хронология, согласно Annals of the Four Masters.

Верховные короли Фир Болг

Верховные короли Племён богини Дану

Верховные короли Сыновей Миля

Гэльские Верховные короли Ирландии

Легендарно-исторические Верховные короли Ирландии

Исторические Верховные короли Ирландии

Примечания

Литература 
 

 
Ирл
Верх
Верх